Aigen je název několika obydlených míst v Rakousku. Mezi ně patří následující:

 Aigen (městská čtvrť v Salcburku), čtvrť města Salcburku
 Aigen im Ennstal, Štýrsko
 Aigen im Mühlkreis, Horní Rakousy
 Aigen, vesnice v obci Furth bei Göttweig, Dolní Rakousy
 Aigen, část obce Strobl, spolková země Salcbursko

Rozcestníky - místopisné jméno